Dit is een pagina met diverse statistieken van voetbalclub Feyenoord in het seizoen 2010/11.

In oktober werd de stichting in het leven geroepen door een groep anonieme investeerders, die zeventien miljoen euro overmaakten voor de schuldsanering. Aangezien de Rotterdamse volksclub met een schuld worstelde van 35 miljoen euro, hoopte Pim Blokland, de voorzitter van de stichting, met de nieuwe actie de club verder uit de rode cijfers te helpen. Supporters konden geld overmaken vanaf tien euro. Zoals Blokland stelde in een open brief: "Per tien euro heb je een stem in de vereniging. Deze contributie is eenmalig."

Financiële zorgen bleven de club uit Rotterdam-Zuid achtervolgen. Op 3 december 2010 riep de stichting "Vrienden van Feyenoord" (VvF) de supporters op een bijdrage te leveren bij een tweede actie om Feyenoord financieel gezond te maken.

Met hun inleg kregen de supporters een aandeel in de stichting. "Zodra er door supporters gezamenlijk één miljoen euro bijeen is gebracht, wordt van dit geld een volwaardige participatie in de VvF genomen." Met dat geld kocht de stichting aandelen in de club. Met een donatie van 250 euro opende Feyenoord-ambassadeur Gerard Meijer de actie, die de naam 'Supporters steunen Feyenoord' droeg. Behalve op de fans deed de stichting ook een beroep op het bedrijfsleven. Ondernemers die Feyenoord wilden helpen, dienden minimaal 5.010 euro in te leggen. Deze bijdrage bestond uit een lening van 5.000 euro en een 'verwerving van certificaten van aandelen in de VvF' van tien euro.

Wedstrijden

Juli

Guadiana Cup

Augustus

September

Oktober

November

December

De winterstop begon op 20 december 2010

Januari

De winterstop duurde tot 18 januari 2011

Februari

Maart

April

Mei

Statistieken

Vriendschappelijk

Eindstand Guadiana Cup

Zilveren Bal

Eindstand

Eredivisie

Standenhistorie

* Gedeelde plaats met 2 andere clubs met hetzelfde doelsaldo.

Eindstand

KNVB beker

Eindstand

Europa League

Eindstand

Overall
In dit overzicht zijn alle statistieken van alle gespeelde wedstrijden in het seizoen 2010 / 2011 verwerkt.

Scheidsrechters 2010/2011

Selectie en staf

Selectiegegevens
Legenda
 Pos. Positie
 D Doelman
 V Verdediger
 M Middenvelder
 A Aanvaller
 V. Verhuurd
 J Ja
 X Verkocht
 XX Getest
 JX Was gehuurd (terug naar verhuurde club)
 W Wedstrijden
  Wissel in
  Wissel uit
  Doelpunt
  Waarvan Strafschoppen
  Eigen doelpunt Feyenoord speler
 A Assists
  Gele kaart
  2× gele kaart in 1 wedstrijd
  Rode kaart
 Getal Topscorer
 Getal Staat niet op andere lijsten
 Getal Basisspeler

* Dit was de afscheidswedstrijd van Giovanni van Bronckhorst.

Technische en medische staf

Transfers
Voor recente transfers, zie: Eredivisie 2010/11 (mannenvoetbal)/Transfers zomer

Aangetrokken spelers
  Adil Auassar van  VVV-Venlo
  Ruben Schaken van  VVV-Venlo

Gehuurde spelers
  Fjodor Smolov van  Dinamo Moskou
  Michael Lumb van  Zenit St. Petersburg

Spelers terug van verhuur
  Kermit Erasmus van  SBV Excelsior
  Kevin Wattamaleo van  SBV Excelsior
  Tobias Waisapy van  SBV Excelsior
  Vojtěch Machek van  SBV Excelsior
  Norichio Nieveld van  SBV Excelsior
  Michal Janota van  SBV Excelsior
  Kamohelo Mokotjo van  SBV Excelsior
  Luís Pedro van  SBV Excelsior
  Miquel Nelom van  SBV Excelsior
  Jerson Anes Ribeiro van  SBV Excelsior

Vertrokken spelers
  Jonathan De Guzman naar  Real Mallorca
  Tim Vincken naar  SBV Excelsior
  Michal Janota naar  Go Ahead Eagles
  Kevin Wattamaleo naar  SBV Excelsior
  Hanne Hagary naar  Almere City FC
  Jordao Pattinama naar  SC Feyenoord
  Kaj Ramsteijn naar  SBV Excelsior
  Kermit Erasmus naar  Supersport United
  Vojtěch Machek naar  Helmond Sport
  Jerson Anes Ribeiro naar  Fortuna Sittard

Gestopte spelers
  Roy Makaay
  Giovanni van Bronckhorst

Verhuurde spelers
  Jordy Clasie naar  SBV Excelsior
  Kostas Lamprou naar  SBV Excelsior
  Kevin Hofland naar  AEK Larnaca
  Norichio Nieveld naar  SBV Excelsior
  Tobias Waisapy naar  SBV Excelsior
  Miquel Nelom naar  SBV Excelsior

Aangetrokken speler tijdens het seizoen
  Jhon van Beukering Transfervrij

Transfers in de winsterstop
Voor recente transfers bekijk: Lijst van Eredivisie transfers winter 2010/11

Gehuurde spelers
  Gill Swerts van  AZ Alkmaar (+ Optie tot overname)
  Krisztián Simon van  Újpest FC
  Søren Larsen van  Toulouse FC
  Marcel Meeuwis van  Borussia Mönchengladbach
  Ryo Miyaichi van  Arsenal

Speler terug van verhuur
  Kostas Lamprou van  SBV Excelsior
  Manteiga van  Ponte Preta

Vertrokken spelers
  Fjodor Smolov naar  Dinamo Moskou (was gehuurd)
  Michael Lumb naar  Zenit St. Petersburg (was gehuurd)
  Manteiga naar  Grêmio Prudente

Verhuurde speler
  Karim El Ahmadi naar  Al-Ahli FC

Vertrokken speler tijdens het seizoen
  Jhon van Beukering naar  Pelita Jaya FC

Vertrokken spelers na het seizoen
  Kevin Hofland naar  AEK Larnaca
  Luc Castaignos naar  Internazionale

Topscorers
Legenda
 W Wedstrijden
  Doelpunt
  Waarvan Strafschoppen
 A Assists
 Gem. Gemiddeld per wedstrijd

Vriendschappelijk
Eindstand

Eredivisie
Eindstand

KNVB beker
Eindstand

Europa League
Eindstand

Overall
Eindstand

Feyenoord naar seizoen
Nederlandse voetbalclub 2010/11